Иерта́ш, Эрта́ш, Эрташса́й () — горная река (сай) в Ахангаранском районе Ташкентской области Узбекистана, правый приток реки Ахангаран.

На Иерташе построена малая ГЭС Эрташсай.

Общее описание 
Иерташ является одним из двух крупнейших и наибольших по полноводности притоков Ахангарана (вместе с Арашаном). Длина реки равна 17 км, площадь бассейна — 151 км². Сай питается, в основном, снеговыми, дождевыми и родниковыми водами. Среднемноголетний расход воды составляет 3 м³/с, при этом большая часть стока (65—70 %) приходится на период с марта по июнь. Иногда в русле наблюдаются селевые явления, когда расход воды возрастает вплоть до 65 м³/с (18 мая 1953 года).

В бассейне Иерташа широко развиты гранитоиды кызылсайского типа — крупнозернистые, как правило, порфировидные горные породы серой и розоватой окраски.

Течение реки 
Иерташ стекает с Чаткальского хребта, образуясь к югу от перевала Адамташ. Почти на всём протяжении река течёт в юго-восточном направлении, имея лишь незначительные изгибы, однако к низовьям более выражен южный уклон.

Пройдя через урочище Ташлакты, выходит к посёлку Ирташ (Эрташ), участки которого располагаются по берегам сая практически до устья. Здесь имеется брод. От впадения Кызылчи вдоль Иерташа пролегает автодорога. В низовьях вдоль участков русла тянутся скалы.

Перед окончанием река пересекается с международной автотрассой Ташкент — Андижан — Ош — Кашгар (A-373), для которой возведён железобетонный мост. Непосредственно за пересечением, на территории населённого пункта Ахматабад, Иерташ впадает справа в Ахангаран, на высоте около 1200 м.

ГЭС Эрташсай 
В октябре 2010 года было объявлено решение о строительстве малой ГЭС на Иерташе. По планам, проект стоимостью 8,8 млн долларов предполагалось финансировать за счёт доходов Министерства сельского и водного хозяйства Узбекистана от производства электроэнергии. На реализацию строительства отводилось 540 дней.

В июне 2012 года сообщалось о завершении стройки ГЭС Эрташсай. Возведённая станция мощностью 2,2 МВт способна вырабатывать до 13,5 млн кВт/ч электроэнергии за год. При строительстве был использован новый для Узбекистана метод создания высоконапорного подводящего тракта (длиной 3,2 км).

Притоки Иерташа 
Иерташ вбирает около 60 притоков. Наиболее крупным притоком является Кызылча, значительными притоками также являются Терекли, Зигрек, Талысай (все — слева).

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература 
 Ертошсой —

Ссылки 
 
 

Реки Ахангаранского района
Притоки Ахангарана